RL possède plusieurs significations :
 circuit RL, un circuit électrique contenant une résistance électrique et une bobine en série,
 Liban (République libanaise), selon la liste des codes internationaux des plaques minéralogiques,
 Radio Liberty
 Real Life, initiales anglophone de « vie réelle », terme très usité dans les chats sur Internet ou les mondes virtuels (ou sous la forme IRL, pour in real life),
 République et liberté, groupe parlementaire français.
 RL, un chanteur du groupe de R'n'B Next.
 Rocket League, est un jeu de sport développé par Psyonix sorti sur PC et sur PlayStation 4 le .
 Rl est un digramme de l'alphabet latin
 Respectable Loge (R∴L∴) dans le vocabulaire de la franc-maçonnerie
Reinforcement Learning (Apprentissage par renforcement), apprentissage pour intelligence artificielle
Républicain lorrain, presse quotidienne régionale 

RL est une automobile :
 Acura RL lancée en 1996.